Удовиче́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Удовиченко, Василий Яковлевич (род. 1925) — советский хлебороб в Ростовской области, Герой Социалистического Труда (1973).
 Удовиченко, Иван Максимович (1922—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Удовиченко, Лариса Ивановна (род. 1955) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
 Удовиченко, Матрёна Афанасьевна (1910—1995) — советский виноградарь в Крымской области, Герой Социалистического Труда (1951).
 
 Удовиченко, Надежда Яковлевна (род. 1921) — украинский советский инженер химик-технолог. Депутат Верховного Совета УССР 2-4-го созывов.

См. также 
 Удовиченки — село, Удовиченковский сельский совет, Зеньковский район, Полтавская область, Украина.
 
 Вдовиченков